miejscowości w Anglii
 Langham – miejscowość w hrabstwie Dorset
 Langham – miejscowość w hrabstwie Essex
 Langham – miejscowość w hrabstwie Norfolk
 Langham – miejscowość w hrabstwie Rutland
 Langham – miejscowość w hrabstwie Somerset
 Langham – miejscowość w hrabstwie Suffolk
 inne
 Langham – miejscowość w Kanadzie w prowincji Saskatchewan